Андре́й Анато́льевич Комаро́вский (род. 23 февраля 1985) — российский баскетболист, атакующий защитник. Последним клубом был «Енисей».

Клубная карьера 
Первым тренером был Виктор Николаевич Усков.

Статистика

Статистика выступлений в России

Статистика в других лигах

Достижения 
  Бронзовый призёр Кубка России: 2010/2011

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Енисей»

Баскетболисты России
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК «Енисей»